Bistrica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Bistrica, un village situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Fojnica,  dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bistrica, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Bistrica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Bistrica, une localité située dans la municipalité de Slatina, comitat de Virovitica-Podravina ;
au Monténégro
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Mojkovac ;
en Serbie
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Bistrica, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor ;
Bistrica, un village situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo ;
Bistrica/Bistricë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
en Slovénie
Ilirska Bistrica, une commune du sud-ouest de la Slovénie ;
Slovenska Bistrica, une commune du nord-est de la Slovénie.

Rivières 
la Bistrica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Drina ;
la Bistrica, une rivière du sud-ouest de la Serbie et du nord-ouest du Monténégro, affluent du Lim.

de:Bistritz
pl:Bystrzyca
ro:Bistrița (dezambiguizare)